Der Renault Clio IV (Typ X98) ist die vierte Generation des Kleinwagens Clio von Renault.

Modellgeschichte 
Der Clio der vierten Generation (Typ X98) feierte auf dem Pariser Autosalon Ende September 2012 Premiere und wurde offiziell ab dem 10. November 2012 angeboten.

Er wurde offiziell als Fünftürer vorgestellt, wobei die Griffe der hinteren Türen auf Höhe der Seitenscheibe unauffällig angebracht sind und der Wagen somit wie ein Dreitürer aussieht. Ein echter Dreitürer wird vorerst nicht mehr angeboten.  Der Grandtour genannte Kombi folgte im März 2013. Die vierte Clio-Generation basiert auf einer veränderten Version der Renault-Nissan Plattform B, deren ursprüngliche Form bereits in den beiden Vorgängermodellen verwendet wurde.

Im Jahr 2016 bekam das Modell ein Facelift. Seitdem waren auch LED-Scheinwerfer erhältlich.

Das Nachfolgemodell Clio V wurde im März 2019 auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt.

Motoren 
Bei den Motoren gibt es einen neu entwickelten Dreizylinder-Turbo-Benziner mit 0,9 l Hubraum und 66 kW (90 PS), der als Energy-Version mit Start-Stopp-Automatik und Energierückgewinnung 4,5 l Super/100 km verbraucht. Weiterhin gibt es den 1,2-Liter-Vierzylinder mit jetzt 54 kW (73 PS).

Im Frühjahr 2013 kam der TCe 120 auf den Markt. Das Vierzylinder-Turbotriebwerk leistet 88 kW (120 PS), hat ein maximales Drehmoment von 190 Nm und ist mit einem Doppelkupplungs-Getriebe (EDC) ausgestattet. Bei den Dieselmotoren ist der aus dem Vorgängermodell bekannte 1,5-Liter-dCi in einer überarbeiten Variante mit einer Leistung von 55 kW bis 81 kW erhältlich. Es werden 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe angeboten.

Seit Ende 2012 wird zudem der auf dem Clio IV aufbauende Renault ZOE mit reinem Elektroantrieb angeboten.

Technische Daten 

 Die Verfügbarkeit der Motoren ist von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Fahrwerk 

Vorn werden MacPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern und Querstabilisator, hinten eine gekoppelte Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern eingesetzt.

Clio Renault Sport 

Ab Frühjahr 2013 war auf Basis der vierten Clio-Generation wieder eine Sport-Version (als Clio Renault R.S. (Trophy)) im Angebot, die am Pariser Autosalon im September 2012 vorgestellt wurde. Beim neuen Modell kommt ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit 147 kW (200 PS) zum Einsatz. In Verbindung zum neuen Motor besitzt der Clio ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Normverbrauch ist gegenüber dem Vorgänger um zwei Liter gesunken und liegt somit bei 6,2 Liter auf 100 km. Das Drehmoment ist hingegen um 24 Nm gestiegen und beträgt 240 Nm bei 1750/min.

Mit einem sogenannten Cup-Fahrwerk wurde der Clio im Vergleich zum Standardmodell um fünf Millimeter tiefergelegt. Der neue R.S. wird wie alle Clio ausschließlich als Fünftürer mit versteckten hinteren Türgriffen ausgeliefert.

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog 2014.
 Renault: Clio & Clio Grandtour. Preise und Ausstattungen, 1. Februar 2015.
 Renault.de Clio 1. Oktober 2018

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Kombi
Clio IV